Illig steht für:
 Illig Maschinenbau, deutsches Unternehmen
 Eyl, als deutscher Name eines Ortes in Somalia während der Kolonialzeit.

Personen:
 Annett Illig (* 1968), deutsche Sopranistin
 Franz Illig (1908–1991), österreichischer Politiker (SPÖ), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Johannes Wilhelm Wendel Illig (1806–1870), Papierfabrikant und hessischer Landtagsabgeordneter
 Josef Illig (1908–1970), deutscher Kameramann
 Heribert Illig (* 1947), deutscher Germanist, Systemanalytiker und Chronologiekritiker
 Kurt Illig (1894–1945), deutscher Physikochemiker
 Moritz Friedrich Illig (1777–1845), deutscher Uhrmacher und der Erfinder der Leimung des Papiers in der Masse
 Rolf Illig (1925–2005), deutscher Schauspieler und literarischer Sprecher von Radioproduktionen
 Ruth Illig (1924–2017), Schweizer Medizinerin
 Udo Illig (1897–1989), österreichischer Politiker
 Willi Illig (1897–1971), deutscher Strumpfwirker, Schnitzer und Kunstsammler

Siehe auch:
 Illik
 Illing